Savo může být:

 Savo (prostředek) – značka čisticího a dezinfekčního prostředku, obsahujícího chlornan sodný a hydroxid sodný
 Savo (jméno) – mužské křestní jméno

 oblast ve Finsku
 historická provincie Savo
 Jižní Savo – finská provincie
 Severní Savo – finská provincie
 Savo (planetka) – planetka č. 1494 v hlavním pásu, pojmenovaná podle finské oblasti
 savoské dialekty finštiny

 Savo (ostrov) – ostrov se stejnojmennou sopkou, součást Šalomounových ostrovů v Tichém oceánu
 bitva u ostrova Savo
 savosavo – místní jazyk, jeden z papuánských jazyků